Појам Хесперија (вишезначна одредница) може да се односи на:
 Хесперија, је шумска нимфа из Троаде, кћерка речног бога Кебрена
 Хеспирија (Калифорнија)